Siegfried Slangenoog, co-koning van Denemarken (?-887)
 Siegfried III van Boyneburg, graaf van Boyneburg (1083-1107)
 Siegfried III van Weimar-Orlamünde, graaf van Weimar-Orlamünde (1176-1206)
 Siegfried III van Rechberg, bisschop van Augsburg (1208-1227)
 Siegfried III van Eppenstein, aartsbisschop van Mainz (1230-1249)
 Siegfried III van Venningen, prins-bisschop van Speyer (1456-1459)